Det finns flera personer med namnet Göran Boberg:
 Göran Boberg (författare) (född 1938), en svensk författare
 Göran Boberg (skådespelare) (1942–1999). en svensk skådespelare